Fulde ist der Name von geographischen Objekten in Niedersachsen:
 Fulde (Walsrode), Stadtteil von Walsrode, Landkreis Heidekreis
 Fulde (Fluss), rechter Zufluss der Böhme in Walsrode, Landkreis Heidekreis
 Fulde (Meerbach), linker Zufluss des Meerbachs weit nach Loccum (Rehburg-Loccum), Landkreis Nienburg/Weser

Fulde ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Fulde (1718–1796), deutscher Musiker und evangelischer Pastor
 Peter Fulde (* 1936), deutscher Physiker
 Ulrike Fulde, deutsche Sängerin (Sopran)